Вя́земский переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Вяземский переулок — улица в Комсомольске-на-Амуре.
 Вяземский переулок — улица в Оренбурге.
 Вяземский переулок — улица в Орске.
 Вяземский переулок — улица в Санкт-Петербурге.
 Вяземский переулок — улица в Смоленске.
 Вяземский переулок — улица в Хабаровске.

Украина 
 Вяземский переулок — улица в Горловке.
 Вяземский переулок — улица в Краматорске.

См. также 
 Вяземская улица